Slovo Mera má více významů:

 Mera (řeka v Rusku) – řeka v Rusku
 Mera (řeka ve Švýcarsku) – řeka v kantonu Graubünden a v severní Itálii
 Mera (postava) – fiktivní komiksová postava v knize od DC Comics.
 mery (Psylloidea) – nadčeleď hmyzu z podřádu  mšicosaví (Sternorrhyncha)
 mera – český rodový název pro více rodů čeledi (Acizzia, Amorphicolla, Arytaina, Cacopsylla, Ceanothia, Psylla, Livilla)
 Mera (společnost) – název IT společnosti, farmaceutické firmy aj.
 Mera Peak – vrchol v Nepálu
 Rosalia Mera – jedna z nejúspěšnějších a nejbohatších žen planety, Španělsko.()
 Mera Saaya – indický film

Reference